Тамега — річка в Іспанії та Португалії, притока Дору
 Тамега — субрегіон на півночі Португалії